Сезон ФК «Вільярреал» 2016—2017 - 93-й за ліком сезон футбольного клубу Вільярреал і його 17-й сезон у найвищій лізі іспанського футболу.

Гравці

Поточний склад

В оренді в іншому клубі

Змагання

Усі турніри

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Результати за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Ліга чемпіонів УЄФА

Плей-оф

Ліга Європи УЄФА

Груповий турнір

Плей-оф

1/16 фіналу

Статистика гравців

Матчі та голи 
Востаннє оновлено станом на 21 травня 2017

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Воротарі

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Захисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Півзахисники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападники

|-
! colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center| Гравці, що в цьому сезоні виходили на поле, або мали номер у складі, але потім полишили клуб

|}

Примітки 

Сезони ФК «Вільярреал»
Villarreal CF